Francesco Tarducci – cantautore italiano noto come Nesli
 Francesco Tarducci – scrittore e storico italiano